Linsey Corbin (* 16. Februar 1981 in Greenbrae, Kalifornien, als Linsey Pickel) ist eine ehemalige US-amerikanische Triathletin und mehrfache Ironman-Siegerin (2010–2019). Sie wird in der Bestenliste US-amerikanischer Triathletinnen auf der Ironman-Distanz geführt.

Werdegang 
Linsey Pickel wuchs auf in Bend (Oregon) und im Jahr 2000 zog sie nach Montana. 2008 belegte sie als schnellste Amerikanerin beim Ironman Hawaii den fünften Rang.

Im Juni 2010 erzielte sie beim Ironman in Idaho ihren ersten Sieg auf der Langdistanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen).
Im September 2011 wurde sie in Nevada Dritte bei den Ironman 70.3 World Championships.

Streckenrekord Ironman Austria 2014 
Im Juni stellte sie mit 8:42:42 Stunden beim Ironman Austria einen neuen Streckenrekord auf und erzielte die bislang schnellste Zeit einer US-amerikanischen Athletin. 2014 konnte sie sich zum sechsten Mal für einen Startplatz bei der Ironman World Championship im Oktober qualifizieren.

Mit dem Ironman Canada gewann sie im Juli 2017 ihr sechstes Ironman-Rennen und sie stellte mit 9:17:12 h einen neuen Streckenrekord auf. Im September 2018 konnte sie nach 9:27:26 h mit neuem Streckenrekord den Ironman Wisconsin für sich entscheiden. Im September 2019 konnte sie erneut den Ironman Wisconsin für sich entscheiden.

Im Mai 2022 belegte die 41-Jährige den 22. Rang bei den erstmals außerhalb von Hawaii ausgetragenen und vom Oktober 2021 verschobenen Ironman World Championships.

Linsey Corbin ist verheiratet mit dem Triathleten Chris Corbin.

Sportliche Erfolge 
Triathlon Kurz- und Mitteldistanz
Triathlon Langdistanz
(DNF – Did Not Finish)

Weblinks 
 Homepage Linsey Corbin

Einzelnachweise 

Triathlet (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1981
Frau